Niemcy:
 Frankendorf – dzielnica Tanny
 Frankendorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Weimarer Land
 Storbeck-Frankendorf – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Ostprignitz-Ruppin